Кле́йтман — еврейская фамилия. Известные носители:

 Калай-Клайтман, Зинаида — израильский дипломат.
 Клейтман, Натаниэл (1895—1999) — американский нейрофизиолог, пионер научного изучения сна. 
 Клейтман, Рита Яковлевна (в замужестве Клейман, 1947— 2008) — советский и молдавский литературовед.